Сверхпроводники второго рода — сверхпроводники, которые при температуре ниже критической способны пропускать магнитный поток в виде квантованных вихрей.
Существование вихревой структуры сверхпроводников второго рода было впервые предсказано Алексеем Абрикосовым.
Являются противоположностью сверхпроводников первого рода, которые, находясь в сверхпроводящем состоянии, выталкивают магнитный поток.

Примечания 
Как правило, простые вещества являются сверхпроводниками первого рода (исключение составляет ниобий), а соединения — сверхпроводниками второго рода.

Подавляющее большинство практических применений сверхпроводников задействуют именно сверхпроводники второго рода.

В магнитных полях от первого до второго критического в сверхпроводнике существует вихревая структура магнитного поля. Выше второго критического поля, сверхпроводимость разрушается. 

Условно сверхпроводники второго рода подразделяют на низкотемпературные (охлаждаемые жидким или газообразным гелием) и высокотемпературные (охлаждаемые жидким или газообразным азотом).

К низкотемпературным относятся ниобий-титан или  ниобий-олово, в то время как высокотемпературные — BiSCCO или YBCO. Кроме того, к сверхпроводникам второго рода относится также диборид магния.

Важнейшей характеристикой сверхпроводника, помимо критической температуры и критических полей, является критический ток.

См. также

Литература 
 Сан-Жам Д., Сарма Г., Томас Е. Сверхпроводимость второго рода. — М., 1970.
 

Сверхпроводимость